Aisling D'Hooghe (1994-), joueuse de hockey sur gazon belge ;  
 Alain D'Hooghe (1955-), éditeur, auteur, chroniqueur, iconographe, historien de la photographie, professeur et commissaire d'expositions ; 
 Christian D'Hoogh (1933-), homme politique belge ; 
 Désiré d'Hooghe (1910-1973), athlète belge ; 
 Michel D'Hooghe (1945-), médecin et une personnalité du football belge ; 
 Michel D'Hooghe (1912-1940), coureur cycliste belge.